Perovo je lahko:
 Perovo, naselje v občini Ribnica
 Perovo, krajevna skupnost v občini Kamnik